Als Wormser Religionsgespräch werden folgende in Worms abgehaltene Religionsgespräche bezeichnet:

 Wormser Religionsgespräch (1541) 
 Wormser Religionsgespräch (1557)